Фу́нтиков () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Фунтиков Василь Володимирович ( 1962) — російський актор.
 Фунтиков Федір Адріанович (1875 чи 1876—1926) — російський політичний діяч часів Громадянської війни, голова Закаспійського тимчасового уряду.

Російські прізвища